George Webster (architecte)
 George Webster (homme politique)
 George Webster (peintre)
 George Webster (natation)
  (né en 1991), acteur anglais